Henry Arnaud Antchouet Rebienot (Libreville, 2 de agosto de 1979) é um futebolista gabonês que atua como atacante.

Carreira
Apelidado de "Flecha" graças à sua velocidade, Antchouet deu os primeiros passos no futebol em seu país. Entre 1994 e 1998, jogou nas categorias de base do 105 Libreville, subindo ao time principal em 1999.

Deixou o Gabão no mesmo ano para representar o Canon Yaoundé, uma das mais tradicionais equipes de Camarões, antes de seguir para Portugal em 2000, assinando com o Leixões. Em duas temporadas pelo time de Matosinhos, marcou 25 gols em 67 partidas, desempenho esse que chamou a atenção do Belenenses em 2002.

As boas prestações ao serviço do time de Lisboa levaram Antchouet a ser contratado pelo Alavés, mas não foi bem-sucedido na agremiação espanhola, tendo jogado apenas três partidas. Em 2006, foi emprestado a Vitória de Guimarães e Al-Shabab, sem sucesso em ambos.

Doping e suspensão por dois anos
Em janeiro de 2007, o Alavés novamente não contaria com Antchouet, que seria novamente cedido por empréstimo, desta vez para a equipe grega do Larissa. Ajudou os Vyssini na conquista da Copa da Grécia, obtida sobre o Panathinaikos, entrando nos últimos oito minutos de jogo, mas o atacante sofreria um golpe em sua carreira: em junho, durante uma sessão de exame antidoping, o resultado deu positicvo para cocaína, e a Federação Grega de Futebol decidiu punir o atacante com dois anos de suspensão.

Com a punição encerrada, Antchouet voltou aos gramados, desta vez pela Segunda Divisão portuguesa. Assinou contrato com o Estoril em agosto de 2009, marcando cinco gols em 19 partidas. No ano seguinte, foi contratado pelo Moreirense, que disputava a Terceira Divisão lusa. Recuperou seu faro de artilheiro na equipe, marcando doze gols em 30 jogos.

Em 2011, foi para a Índia jogar pelo Churchill Brothers, onde está até hoje.

Seleção
Antchouet estreou pela Seleção Gabonense de Futebol em 1999, participando desde então de 46 partidas, marcando quinze gols.

Esteve presente na Copa Africana de Nações de 2000.

Naturais de Libreville
Futebolistas do Gabão
Futebolistas do Leixões Sport Club
Futebolistas do Vitória Sport Clube
Futebolistas do Clube de Futebol Os Belenenses
Futebolistas do Deportivo Alavés
Futebolistas do AE Larissa FC
Futebolistas do Grupo Desportivo Estoril Praia
Futebolistas do Moreirense Futebol Clube
Jogadores da Seleção Gabonense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000
Casos de doping no futebol
Futebolistas do Churchill Brothers FC Goa